B49 bezeichnet:
 die Bundesstraße 49 in Deutschland
 die Bernstein Straße in Österreich

Siehe auch:
 B 49

B49